— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат города Тёси, Соса, Катори и посёлок Тоносё.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Pinus thunbergii, цветком — камелия.

Города-побратимы 
  Тино, Япония  
  Накагусуку, Япония

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба